Brindley peut désigner :

Patronyme

 Doug Brindley (né en 1949), joueur professionnel de hockey sur glace ;
 Dr Georges William Brindley (1905-1983) (la brindleyite, une serpentine, a été nommée en son honneur) ;
 James Brindley (1716–1772), ingénieur anglais ;
 Michael Brindley, scénariste, réalisateur et producteur américain ;
 Tracey Brindley (née en 1972), athlète écossaise.

Toponyme 

 Brindley, une localité d'Angleterre située dans le comté de Cheshire.